Пётр Грузинский
 Грузинский, Пётр Александрович (1857—1922) — глава Дома Багратионов, прямой потомок по мужской линии последнего грузинского царя Георгия XII.
 Грузинский, Пётр Николаевич (1837—1892) — живописец-баталист
 Грузинский, Пётр Петрович (1920—1984) — член царского дома Багратионов, киносценарист и поэт.